77. længdegrad kan henvise til:

 77. vestlige længdekreds
 77. østlige længdekreds